Burundi
Matongo – comune della provincia di Kayanza

 Tanzania
Matongo – circoscrizione della regione del Mara
Matongo – circoscrizione della regione del Simiyu
Matongo – circoscrizione della regione di Singida